Gender & Sexuality Alliance, een groep van leerlingen
 Geological Society of America, een academisch genootschap in de Verenigde Staten